Фриц Цвикки (; 14 февраля 1898, Варна, Болгария — 8 февраля 1974, Пасадена, США) — американский астрофизик швейцарского происхождения.

Он работал большую часть своей жизни в Калифорнийском технологическом институте в США (с 1925 г.), где сделал большой вклад в теоретическую и наблюдательную астрономию. Изучал взаимодействующие галактики, а также нейтронные звёзды (вместе с немецким астрономом Вальтером Бааде предположил, что они являются остатками взрывов сверхновых). В 1937 году предложил использовать явление гравитационной линзы для наблюдения удалённых космических объектов.

Среди наиболее значимых работ Цвикки — теория скрытой массы. Он разработал её в 30-е годы XX века. Эта теория заключается в том, что большую часть Вселенной занимает так называемая «скрытая масса» — невидимое вещество, которое проявляет себя по взаимодействию с видимым посредством сил тяготения. Масса этого вещества во много раз превышает массу всех наблюдаемых объектов. Также, согласно теории, за пределами видимых границ галактики (в том числе и Млечного Пути) простирается несветящаяся, тёмная материя, называемая тёмным гало. К скрытой массе могут относиться чёрные дыры и коричневые карлики (газовые тела с массой, промежуточной между массами звёзд и планет). Проблема скрытой массы исследовалась в прошлом веке и исследуется в настоящее время.

Биография 

Родился в Княжестве Болгария. Его отец, швейцарец Фридолин, был видным промышленником в Варне, а также служил посланником Норвегии (1908—1933). В 1904 году отец отправил шестилетнего Фрица на историческую родину, в швейцарский Гларус.

В 1920 окончил Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, в 1922 защитил диссертацию по физике.

В 1925 году переехал в США.

В честь Цвикки назван астероид 1803 Цвикки и кратер на Луне.

См. также 
 Морфологическая классификация галактик
 Морфологический анализ (изобретательство)
 Каталог Цвикки
 Скрытая масса
 Старение света

Сочинения 
 Fritz Zwicky. «On the Masses of Nebulae and of Clusters of Nebulae» 1937.
 Fritz Zwicky. Discovery Invention, Research Through the Morphological Approach. McMillan, 1969.
 Fritz Zwicky. On the Frequency of Supernovae. II. Astrophys. J., 1942, vol. 96, p.28.

Литература и источники 
 Астрономия (серия «Энциклопедия для детей Аванта+», том 8). Ред. коллегия: М. Аксёнова, В. Володин, А. Элиович, В. Цветков. Москва, Мир энциклопедий, 2006.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070220142024/http://www.krugosvet.ru/articles/87/1008742/1008742a1.htm
 http://www.zwicky-stiftung.ch/
 http://www.swemorph.com/zwicky.html
 http://www.dynamical-systems.org/zwicky/

Астрономы Швейцарии
Астрономы США
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Иммигрировавшие в США из Швейцарии